Denumirea de Vasil Levski se poate referi la:
 Vasil Levski, revoluționar bulgar
 Localități din Bulgaria denumite după el:
 Vasil Levski, sat în regiunea Plovdiv;
 Vasil Levski, sat în regiunea Silistra;
 Vasil Levski, sat în regiunea Stara Zagora;
 Vasil Levski, sat în regiunea Tărgoviște.